Сан Педро Амусгос има више значења:

 Сан Педро Амусгос (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Педро Амусгос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Амусгос (Сан Педро Амусгос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику